Who's to Blame? – film del 1905 diretto da Arthur Melbourne Cooper
 Forbidden Fruit (o Who's to Blame?) – film del 1915 diretto da Ivan Abramson
 Who's to Blame? – film del 1918 diretto da Allen Curtis